Haes ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Haas.

Namensträger 
 Carlos de Haes (1826–1898), spanischer Maler
 Charles de Haes (* 1938), niederländischer Generaldirektor des World Wildlife Fund
 Frans De Haes (1899–1923), belgischer Gewichtheber
 Gilles de Haes (Gil de Hasi; 1597–1657), kaiserlicher General im Dreißigjährigen Krieg
 Johannes XIII. Haes (Johann Haes; tschechisch: Jan XIII.; † 1454), Bischof von Olmütz
 Jos de Haes (1920–1974), belgischer Schriftsteller und Dichter
 Kenny Dehaes (* 1984), belgischer Radrennfahrer

Siehe auch 
 Hydroxyethylstärke  (HES oder HAES), künstlich hergestellter Blutplasmaersatzstoff
 Haas (Begriffsklärung)
 Has
 Häs

Familienname
Herkunftsname
Wohnstättenname